Esistono vari luoghi di culto, soprattutto santuari, intitolati alla Madonna della Rocca; l'appellativo della Rocca si ricollega al fatto che questi edifici sorgevano presso castelli o su alture rocciose.
Santuario della Madonna della Rocca ad Airuno (provincia di Lecco);
Santuario della Madonna della Rocca a Sabbio Chiese (provincia di Brescia);
Santuario della Madonna della Rocca a Cornuda (provincia di Treviso);
Santuario della Madonna della Rocca a Cento (provincia di Ferrara);
Oratorio della Madonna della Rocca a Palaia (provincia di Pisa);
Santuario della Madonna della Rocca a Tolfa (città metropolitana di Roma Capitale);
Santuario della Madonna della Rocca a Fondi (provincia di Latina);
Santuario della Madonna della Rocca a Rocca Falluca di Tiriolo (provincia di Catanzaro);
Santuario della Madonna della Rocca a Taormina (città metropolitana di Messina);
Santuario della Madonna della Rocca ad Alessandria della Rocca (libero consorzio comunale di Agrigento);
Santuario della Madonna della Rocca a Canicattì (libero consorzio comunale di Agrigento);
Chiesa della Madonna della Rocca a Racalmuto (libero consorzio comunale di Agrigento).